Paramphinome är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Sars 1869. Paramphinome ingår i familjen Amphinomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Paramphinome